Энди Маррей - победитель турнира.

Сеянные 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга. 

  Рафаэль Надаль (Полуфинал)
  Новак Джокович (Полуфинал)
  Роджер Федерер (Финал)
  Энди Маррей (Титул)
  Робин Сёдерлинг (Третий раунд)
  Николай Давыденко (Третий раунд)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Энди Роддик ''(Снялся с турнира)

<li> Фернандо Вердаско (Второй раунд)
<li> Давид Феррер (Первый раунд)
<li> Марин Чилич (Первый раунд)
<li> Михаил Южный (Второй раунд)
<li> Юрген Мельцер (Первый раунд)
<li> Николас Альмагро (Второй раунд)
<li> Гаэль Монфис (Третий раунд)
<li> Сэм Куэрри (Второй раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 

Rogers Cup 2010